Чарльз Эдвард Морис Спенсер, 9-й граф Спенсер (; род. 20 мая 1964, Лондон) — британский аристократ, ,  и . Младший брат Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, дядя по материнской линии Уильяма, принца Уэльского, и принца Гарри, герцога Сассекского.

С 1975 по 1992 год Чарльз Спенсер носил титул учтивости — «Виконт Элторп».

Титулы: Барон Спенсер из Элторпа (с 1992), граф Спенсер (с 1992), виконт Элторп из Элторпа (с 1992), виконт Элторп из Грейт Брингтона (с 1992) и виконт Спенсер из Элторпа (с 1992).

Ранняя жизнь и образование 
Чарльз Спенсер родился в Лондоне 20 мая 1964 года. Второй сын Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера (1924—1992), от первого брака с Фрэнсис Рут Рош (1936—2004). Его крестной матерью была королева Елизавета II. Чарльз родился, когда его родители ещё носили титулы виконта и виконтессы Элторп. У него были три старшие сестры: Сара, Джейн и Диана. Диана Спенсер позднее стала женой Чарльза Виндзора и принцессой Уэльской. Его старший брат, Джон (1960), умер через несколько часов после рождения.

Чарльз Спенсер получил образование в Итонском колледже и Колледже Магдалены в Оксфорде, где изучал современную историю.

9 июня 1975 года после смерти Альберта Спенсера, 7-го графа Спенсера (деда Чарльза), титул графа Спенсера унаследовал Джон Спенсер (отец Чарльза), а сам Чарльз получил титул учтивости — виконт Элторп.

Карьера 
Чарльз Спенсер работал корреспондентом новостей на канале NBC с 1986 по 1995 год, в основном в утренних программах Today и NBC Nightly News. Он написал и представил 12-й серийный документальный цикл о великих домах мира (1994—1995) на канале NBC Super Channel. Он также работал репортёром в телекомпании Granada Television с 1991 по 1993 год.

Чарльз Спенсер написал несколько рецензий для «The Guardian» и «The Independent on Sunday», а также тематические статьи для «The Guardian», «The Daily Telegraph», «The Sunday Telegraph» и американских изданий, таких как «Vanity Fair», «Verandah» и «Nest».

29 марта 1992 года после смерти своего отца Джона Спенсера 27-летний Чарльз Спенсер унаследовал титулы 9-го графа Спенсера, 9-го виконта Элторпа, 9-го виконта Спенсера из Элторпа, 9-го барона Спенсера из Элторпа и 4-го виконта Элторпа, а также родовое поместье Элторп в графстве Нортгемптоншир. В 2009 году родовое поместье Спенсеров Элторп было отремонтировано.

31 августа 1997 года его старшая сестра Диана скончалась в автомобильной аварии в Париже. Лорд Чарльз Спенсер произнёс речь о Диане на церемонии богослужения в Вестминстерском аббатстве через шесть дней. В своём прощальном заявлении он упрекал королевскую семью и прессу в травле сестры.

С 29 марта 1992 года Чарльз Спенсер был членом Палаты лордов (в этот день скончался его отец, и он унаследовал звание пэра). Через семь лет, 11 ноября 1999 года, после принятия Акта о палате лордов 1999 года, он лишился своего места в верхней палате парламента.

Сообщалось, что в 2003 году, лорд Спенсер отказался разрешить своей сестре Диане временно пожить в Элторпе, несмотря на её просьбу. Сообщалось также, что Чарльз Спенсер обвинил Диану в лживом и «манипулятивном» поведении, что являлось признаками психического заболевания, связанного с нервной булимией, которой, как сама Диана признавалась, она страдала.

Диана была похоронена на родовом поместье Спенсеров, усадьбе Элторп, где граф построил мавзолей и музей в её память, показывая посетителям её свадебное платье и другие личные вещи. Музей был открыт для публики в 1998 году, прибыль идёт в Мемориальный Фонд Дианы, а также лорду Спенсеру.

На данном этапе, Чарльз Спенсер начал писать серию книг, касающихся истории и владений своей семьи:
 Althorp: the Story of an English House. — : Viking, 1998.
 The Spencers: a Personal History of an English Family. — 2000.
 Blenheim, Battle for Europe (2004). Paperback edition by Phoenix, 2005. — ISBN 0-304-36704-4. Эта книга стала бестселлером в «Sunday Times» и была номинирована на премию «History Book of the Year» в 2005 году Национальной книжной премией.
 Prince Rupert — The Last Cavalier. — : Weidenfeld & Nicolson, 2007. — ISBN 978-0-297-84610-9
 Killers of the King: The Men Who Dared to Execute Charles I. — Bloomsbury, 2014. — ISBN 978-1-4088-5170-8. Эта книга стала бестселлером в «Sunday Times».

В 2003 году Чарльз Спенсер основал литературный фестиваль в своём имении Элторп. Среди выступавших на этом на ежегодном мероприятии были такие авторы, как Билл Брайсон, Хелен Филдинг, Антония Фрейзер и Борис Джонсон.

В 2004 году он представил два документальных фильма для канала «History Channel»: Битва за Европу. Также он написал одну из глав «British Military Greats», опубликованную в издательстве Cassell в 2005 году. Он также представил две из 100 глав «The Art of War: Great Commanders of the Modern World», опубликованные издательством Quercus в 2009 году.

В ноябре 2005 года Чарльз Спенсер был назначен заместителем лейтенанта графства Нортгемптоншир. Семья Спенсер имеет давние связи с графством, где находится их родовая резиденция (Элторп). Чарльз Спенсер также является покровителем Нортгемптонширского Крикетного клуба.

Лорд Спенсер также сам участвует в благотворительных и гуманитарных акциях. Он был покровителем Friends of Cynthia Spencer Hospice в Нортгемптоне, начиная с 1989 года. Он также является патроном «Lifeline» и «Childline» в Западном Кейпе (ЮАР) с 1997 по 2000 год. Чарльз Спенсер с 1998 года является попечителем Детского Фонда Нельсона Манделы.

В июле 2011 года лорд Спенсер стал одним из меценатов центра Northampton Hope Centre, который помогает местным бездомным в Нортгемптоне.

Личная жизнь 
Лорд Спенсер был женат три раза. 16 сентября 1989 года Чарльз Спенсер, носивший тогда титул виконта Элторпа, женился первым браком на британской фотомодели Кэтрин Виктории Локвуд (род. 20 ноября 1965). Бракосочетание состоялось в церкви Святой Марии в Грейт Брингтоне. Среди приглашенных был Дариус Гуппи, лучший друг графа. Подружками невесты были Эмили МакКордейл и Элеонор Феллоуз, племянницы Чарльза, а мальчиками-пажами — принц Гарри и достопочтенный Александр Феллоуз (сын лорда и леди Феллоуз). В 1995 году Чарльз Спенсер и Кэтрин Локвуд переехали в Кейптаун (ЮАР), где развелись 3 декабря 1997 года. После развода лорд Спенсер вернулся в Англию. Спенсер обвинил жену в наркомании, а она его в изменах и побоях. Граф имеет четырёх детей от брака с Викторией Локвуд (трех дочерей и одного сына):
 Китти Элинор Спенсер (род. 28 декабря 1990)
 Элайза Виктория Спенсер (род. 10 июля 1992)
 Катя Амелия Спенсер (род. 10 июля 1992)
 Луи Фредерик Джон Спенсер, виконт Элторп (род. 14 марта 1994), наследник титула.

15 декабря 2001 года лорд Спенсер вторично женился на Кэролайн Викторией Фрейд (урожденной Кэролайн Хаттон), бывшей жене Мэтью Фрейда. Граф имеет двоих детей от Кэролайн, с которой он развелся 24 марта 2007 года.
 Эдмунд Чарльз Спенсер (род. 6 октября 2003)
 Лара Кэролайн Спенсер (род. 16 марта 2006)

18 июня 2011 года в поместье Элторп Чарльз Спенсер в третий раз женился на разведенной канадке и матери двух дочерей Карен Гордон (урожденной Карен Вильнев) (род. 1972), филантропе и основательнице и руководителе Международной благотворительной организации «Whole Child International», базирующейся в Лос-Анджелесе, которая работает для улучшения жизни сирот, брошенных или подвергшихся жестокому обращению детей. У них есть один ребёнок:
 Шарлотта Диана Спенсер (род. 30 июля 2012).

Чарльз Спенсер решили назвать свою пятую дочь в честь своей покойной сестры, Дианы, принцессы Уэльской.

Графская резиденция находится в поместье Элторп в Нортгемптоншире.

29 апреля 2011 года Чарльз Спенсер присутствовал на свадебной церемонии своего племянника, принца Уильяма, герцога Кембриджского, и его супруги, Кэтрин Миддлтон, в Вестминстерском аббатстве. Но ни принц Гарри, ни герцог и герцогиня Кембриджские не посетили третью свадьбу графа Спенсера.

Титулы и стили 
 20 мая 1964 — 9 июня 1975: «Достопочтенный Чарльз Эдвард Спенсер»
 9 июня 1975 — 29 марта 1992: «Виконт Элторп»
 29 марта 1992 — настоящее время: «Достопочтенный Граф Спенсер».

Предки

Примечания

Источники 
 Diana: Her True Story, written by Andrew Morton
 Two works by Lady Colin Campbell: Diana in Private and Royal Marriages
 The Peerage
 The obituaries for the 8th Earl Spencer, Diana, Princess of Wales, and Frances Shand Kydd in The Times.

Ссылки 
 Complete text and video of Lord Spencer’s eulogy for his elder sister Princess Diana AmericanRhetoric.com
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by Charles Spencer, 9th Earl Spencer
 Earl Charles Spencer на IMDb

Персоналии:Элторп
Члены палаты лордов Великобритании
09
Историки по алфавиту
Историки Великобритании
Историки XX века
Историки XXI века